Pulo Ie (Kuala), een plaats in Indonesië
Pulo Ie (Darul Makmur), een plaats in Indonesië
Pulo Ie (Woyla), een plaats in Indonesië
Pulo Ie (Labuhan Haji Barat), een plaats in Indonesië
Pulo Ie (Kluet Selatan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing